è un termine giapponese che può riferirsi a:
 Tōkaidō – suddivisione amministrativa dell'Honshū orientale chiamata circuito. Assieme ad altri 6 circuiti e a 5 province costituiva il territorio del Giappone secondo il sistema Gokishichidō. Tale sistema di suddivisione amministrativa fu introdotto nel periodo Asuka (538-710) e rimase in vigore fino al periodo Muromachi (1336-1573)
 Tōkaidō – antica strada costiera orientale di Honshū, la più grande isola del Giappone, che congiungeva Kyoto con la capitale Edo. Era una delle Gokaidō, le cinque principali vie di comunicazione del periodo Edo.
 Tōkaidō Shinkansen – linea di treni ad alta velocità del Gruppo JR che collega le città di Tokyo e Osaka, in Giappone
 Linea principale Tōkaidō – linea di treni normali del Gruppo JR che collega le città di Tokyo e Kōbe, in Giappone
 Tōkaidō – azienda giapponese specializzata nella produzione di uniformi per il karate
Tokaido – Gioco da tavolo di Antoine Bauza